В одиночному розряді тенісного турніру Nichirei International Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Мері Джо Фернандес 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Моніка Селеш (переможниця)
  Мері Джо Фернандес (фінал)
  Катарина Малеєва (півфінал)
  Емі Фрейзер (півфінал)

 Лаура Гільдемейстер (чвертьфінал)
 Пем Шрайвер (1-ше коло)
 Маріанн Вердел (чвертьфінал)
 Кіміко Дате (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Nichirei International Championships